Desa Mulyasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mulyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,53, long 108,25), 
 Desa Mulyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,29, long 107,83), 
 Desa Mulyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,36, long 107,79), 
 Desa Mulyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 107,22), 
 Desa Mulyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,84, long 107,89), 
 Desa Mulyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 107,18), 
 Desa Mulyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,43, long 107,36), 
 Desa Mulyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 108,81), 
 Desa Mulyasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar